Андрей Гаврилович Гребенюк (1902 года, Бурул, Астраханская губерния, Российская империя — 1979 год) — гуртоправ, Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
Родился в 1902 году в селе Бурул Астраханской губернии (сегодня — Городовиковский район Калмыкии). Трудовую деятельность начал с семилетнего возраста. Батрачил у богатых калмыков. В 30-е годы вступил в колхоз «Приозёрный» Приозёрного района Калмыцкой АССР. Участвовал в Великой Отечественной войне. После ранения был демобилизован. Получив инвалидность II группы, возвратился в родной колхоз «Приозёрный» Астраханской области.

Руководил семейной бригадой. В 1948 году Андрей Гребенюк вместе с дочерью Марией Гребенюк получил от молодняка среднесуточный привес по 860 граммов на голову, сдав на мясокомбинат бычков весом по 700—800 килограммов. За перевыполнение плана, получение высоких привесов и сохранение молодняка крупного рогатого скота был удостоен в 1949 году звания Героя Социалистического Труда.

В 1954 году участвовал во Всесоюзной выставке ВДНХ, где получил серебряную медаль.

Память 
 В Элисте на Аллее героев установлен барельеф Андрея Гребенюка.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 1949 года
 Орден Ленина (1949)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Серебряная медаль ВДНХ (1954)

Источник 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.
 Гребенюк Андрей Гарилович: букл.// Наши земляки — Герои Социалистического Труда: компл. букл. / сост.: Г. Д. Андраева, З. Б. Очирова; ред. Е. Н. Бошева; худож. В. Я. Михин. — Элиста, 1987.

Персоналии:Калмыкия